Плей-оф чемпіонату Європи з футболу 2012 почався з чвертьфіналу 21 червня 2012 і закінчився 1 липня 2012 фіналом на НСК «Олімпійський», у Києві.

Команди

Сітка плей-оф

Чвертьфінали

Чехія — Португалія

Німеччина — Греція

Іспанія — Франція

Англія — Італія

Півфінали

Португалія — Іспанія

Німеччина — Італія

Фінал

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат Європи з футболу 2012 на сайті УЄФА